Дуленков:

 Дуленков, Алексей - кандидат партии ПАРНАС на должность губернатора Подмосковья.
 Дуленков, Борис Дмитриевич (1918—1992) — советский художник кино.
 Дуленков (Боковский район) — хутор в Боковском районе Ростовской области.